GNU Mailutils — это набор ПО, состоящий из утилит, программ и библиотек для обработки электронной почты. Распространяется по лицензии GNU GPL.

См. также 
 Sieve
 Movemail
 POP3
 IMAP4
 SMTP

Примечания 

Электронная почта
Mailutils
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Unix